Пальмерсто́н — длинное пальто особого покроя. Названо в честь Генри Джона Темпла, 3-й виконта Пальмерстона.

Люди 
Па́лмерстон, Па́льмерстон () — англоязычная фамилия.

 Палмерстон, Кристи (1851—1897) — исследователь Австралии.
 носители титула виконт Палмерстон:

Топонимы 
 Палмерстон — атолл в Тихом океане.
 Палмерстон — город в Австралии.
 Палмерстон (Австралийская столичная территория) (англ.) — город в Австралии.
 Палмерстон (Онтарио) (англ.) — город в Канаде.
 Палмерстон (Новая Зеландия) (англ.) — город в Новой Зеландии.

Прочее 
Palmerston — марка британского автомобиля, выпускавшегося с 1920 по 1923 год.

См. также 

 Палмерстон-Норт — город в Новой Зеландии.
 Палмерстаун — город в Ирландии.